Stati Uniti d'America
 Oilton – città della Contea di Creek, Oklahoma
 Oilton – città della Contea di Webb, Texas